Мейендорфский интерстадиал, или мейендорфское потепление — первый тёплый период в климатической истории северной Европы после LGM. Впервые было выделено в 1938 году Гроссом на основании изучения пыльцы разреза Мейендорф в Германии. Среди растительности преобладала кустарниковая, тундрового типа, с относительно высокой долей солнцелюбивых растений (например, вереска). Ныне считается, что максимум последнего оледенения сменился менее холодным ранним дриасом; термин мейендорфское потепление вышел из употребления.

Название и его история 
Период назван по пыльцовому профилю из Мейендорфа — района Гамбурга, который послужил типовой местностью для данного периода. Название ввёл Бурхард Менке, который вначале использовал название «мейендорфский интервал», а позднее переименовал его в «мейендорфский интерстадиал» (мейендорфское межсезонье).

Характеристика 
Начало мейендорфского интерстадиала характеризуется повышенным содержанием пыльцы таких растений, как карликовая берёза, ива, облепиха крушиновидная, можжевельник и полынь. Довольно велика доля солнцелюбивых растений. Граница с последующим древнейшим дриасом определяется ростом пыльцы недревесных растений после максимума распространения облепихи.

Типичный для данного периода профиль был обнаружен близ Глюзинга в Шлезвиг-Гольштейне. Таким образом, типовым регионом для данного периода является Шлезвиг-Гольштейн, хотя период также засвидетельствован близ Гамбурга, в Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Бранденбурге.

Хронология 
Ранее считалось, что интерстадиал охватывал период 14 500—13 860 гг. до н. э. (калиброванная дата ).. Ныне этот период относят к потеплению бёллинга.

Литература 
 Thomas Litt, Karl-Ernst Behre, Klaus-Dieter Meyer, Hans-Jürgen Stephan und Stefan Wansa: Stratigraphische Begriffe für das Quartär des norddeutschen Vereisungsgebietes. Eiszeitalter und Gegenwart (Quaternary Science Journal), 56(1/2), 2007, S. 7-65

Примечания 

Плейстоцен
Палеолит Европы
Палеоклиматология